I. Radama madagaszkári király (1788–1828)
II. Radama madagaszkári király (1829–1863)